

Сухий Лог — місто, центр міського округу, Свердловська область
 Сухий Лог — село, Чаїнський район, Томська область